Пресс — многозначный термин, может означать:

Техника 
 Пресс — механизм для прессования.
 Винтовой пресс.
 Гидравлический пресс.
 Координатно-штамповочный пресс.
 Кривошипный пресс.
 Фрикционный пресс.
 Пресс, кримпер — механизм для опрессовки кабельных наконечников.

 Пресс-форма.

 Пресс-камера — разновидность фотоаппаратов.
 Френч-пресс — устройство для приготовления кофе.
 Пресс-фитинг — вид неразъёмного соединения металлических труб.

 Склеечный пресс — приспособление для склейки киноплёнки в процессе монтажа фильма или ремонта фильмокопий.

 Пресс-подборщик — вид сельскохозяйственной техники, применяемый для упаковки валков соломы или сена в тюки или рулоны.

 Брикетный пресс — машина, предназначенная для брикетирования (получения брикетов) угля, отходов металлургии и ферросплавов.

 Фильтр-пресс — аппарат периодического действия для разделения под давлением жидких неоднородных систем на жидкую и твёрдую фазы.

 Лабораторный пресс — устройство для получения круглых образцов материалов в виде таблеток. Образцы используются при проведении физико-химических исследований материалов.

 Магнитно-импульсный пресс — устройство, преобразующее энергию генератора импульсного тока в передаваемые на прессуемое изделие электромеханические усилия.

Фамилия 
 Пресс, Алексей Александрович (1857—1930) — российский инженер-технолог и публицист.
 Пресс, Александр Владимирович (род. 1958) — советский и российский фехтовальщик, тренер по фехтованию, мастер спорта СССР, заслуженный тренер России.
 Пресс, Аркадий Германович (1870—1952) — финляндский и российский писатель, профессор.
 Пресс, Влодзимеж (род. 1939) — польский актёр театра и кино, также актёр озвучивания.
 Пресс, Герман Куставович (1908—1996) — депутат Верховного Совета СССР.
 Пресс, Иосиф Исаакович (1881—1924) — русско-американский виолончелист.
 Пресс, Ирина Натановна (1939—2004) — советская легкоатлетка.
 Пресс, Михаил Исаакович (1871—1938) — русско-американский скрипач и музыкальный педагог, брат И. И. Пресса.
 Пресс, Тамара Натановна (1937—2021) — советская легкоатлетка, сестра И. Н. Пресс.
 Пресс, Уильям — британский борец.
 Пресс, Уильям Генри (род. 1948) — американский учёный.
 Пресс, Франк (1924—2020) — американский геофизик, иностранный член АН СССР/РАН (1988).

 Маурина-Пресс, Вера Ивановна (1876—1969) — русско-американская пианистка и музыкальный педагог, жена М. И. Пресса.
См. также: люди с фамилией Пресси.

Другое 
 Пресс — сокращенное название мышц живота.

См. также 
 Сэлэнгэ Пресс — футбольный клуб.

 Пресс-папье.

 Пресс Фото России — ежегодный конкурс на лучшую фотографию, проводящийся с 1995 года.

 СМИ / пресса

 Пресс-релиз
 Пресс-служба
 Пресс-конференция
 Пресс-тур
 Пресс-кит — комплект документов.

 Информационные агентства и службы

 Ассошиэйтед Пресс
 Франс-Пресс
 Пресс-служба Святого Престола

 Издательства

 ИМКА-Пресс
 Келмскотт-пресс
 Олимпия Пресс
 Палма Пресс
 Сакура-пресс
 Фантом Пресс
 Чизик-пресс
 Юнайтед Пресс

 Телепередачи

 «Пресс-клуб XXI» — телепрограмма, выходившая на телеканале АТВ с 16 апреля 2010 года по 2011 год.
 «Пресс-клуб» — телепрограмма, выходившая на разных телеканалах с 29 сентября 1989 года по 2003 год.

Примечания